Polyhymnia – planetoida o numerze katalogowym 33
 Polyhymnia (Polihymnia, Polymnia) – w mitologii greckiej muza poezji sakralnej i hymnicznej oraz pantomimy
 polyhymnia – epitet gatunkowy, np. Macromia polyhymnia